A 2002–2003-as Szerbia és Montenegró-i labdarúgó-bajnokság a Szerbia és Montenegró-i labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának tizenegyedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 18 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Partizan Beograd csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye 

 A Partizan Beograd a 2002-03-as szezon bajnoka.
 A Rad, a Čukarički, a Javor Ivanjica, a Mogren, a Rudar Pljevlja és a Radnički Niš kiesett a szerb másodosztályba (Prva liga Szrbije).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Szerbia és Montenegró 1
Szerb labdarúgó-bajnokságok
Montenegrói labdarúgó-bajnokságok